SL poate fi:

 Sierra Leone, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .sl, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Sierra Leone
 Saarland, land în Germania, codul ISO 3166-2:DE

Legături externe 
  „SL” la acronymfinder.com